Reinheim, ville de Hesse
 Reinheim, localité de la commune de Gersheim (Sarre)